Donnini bezeichnet:
 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Reggello

Donnini ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Donnini (1925–1945), britischer Soldat
 Girolamo Donnini (1681–1743), italienischer Maler
 Giulio Donnini (* 1924), italienischer Schauspieler